Botrány az operában (1935), Sam Wood és Edmund Goulding filmje, főszereplői a Marx fivérek
 Botrány az operában (1964), Bednai Nándor filmje